Милан Ђурђевић се може одности на:

 Милан Ђурђевић, српски музичар, вођа групе Неверне бебе (1967);
 Милан Ђурђевић, српски фудбалер (1967).